Grüner Winkel steht für

 Grüner Winkel (Güstrow), Straße
 Grüner Winkel (Hamburg), Straße
 Grüner Winkel (Neuenhagen bei Berlin), Siedlung
 Grüner Winkel (Oberhausen), Straße
 Grüner Winkel als Kennzeichnung von Häftlingen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, siehe Artikel Kennzeichnung der Häftlinge in den Konzentrationslagern